Bornkamm ist der Familienname folgender Personen:

 Georg W. Bornkamm (* 1943), deutscher Virologe
 Günther Bornkamm (1905–1990), deutscher evangelischer Theologe
 Heinrich Bornkamm (1901–1977), deutscher Kirchenhistoriker, Lutherforscher und Konfessionskundler;  1935–1963 Präsident des Evangelischen Bundes 
 Joachim Bornkamm (* 1948), deutscher Jurist; seit 2006 Vorsitzender des I. Zivilsenats am Bundesgerichtshof
 Karin Bornkamm (* 1928), deutsche evangelische Theologin